Гленн Клоуз (англ. Glenn Close, *19 березня 1947) — американська акторка і співачка театру, кіно і телебачення, лауреат трьох телевізійних премій «Еммі».
 Деніел Клоуз, Деніел Гіллеспі Клоуз — американський художник та сценарист коміксів, ілюстратор, графічний дизайнер, сценарист фільмів.